Altenried ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Altenried (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Altenried (Lappersdorf), Ortsteil des Marktes Lappersdorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Altenried (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Altenried (Stamsried), Ortsteil des Marktes Stamsried, Landkreis Cham, Bayern
 Altenried (Treffelstein), Ortsteil der Gemeinde Treffelstein, Landkreis Cham, Bayern

 Altenried (Gemeinde Aurolzmünster), Ortschaft von Aurolzmünster, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Altenried ist der Familienname folgender Personen:
 Simone Altenried (* 1971), deutsche Textdichterin
 Uwe Altenried (* 1961) Komponist, Arrangeur und Musiker (Klostertaler)

Siehe auch:
 Altenriet